Алерамо (; умер после 967) — первый маркиз Монферрато, основатель рода Алерамичи.

Родился около 915 года. Сын графа Гульельмо I, происхождение которого не выяснено.

В 938 году упоминается с титулом графа, в 951 году — маркиза.

С 961 года сторонник императора Оттона I, от которого получил обширные владения.

Согласно легенде, Оттон I пообещал отдать Алерамо все земли, которые он сможет объехать на лошади за 3 дня. Отсюда название Монферрато — от слов mun (камень) и frà (железо, подковывать лошадь). Камни, использовавшиеся для ковки лошади, Алерамо разбрасывал в доказательство территории, которую он объехал.

Последний раз прижизненно упоминается в документе от 23 марта 967 года.

Имя и происхождение первой жены не известно. От неё дети:
Гульельмо II (ум. 961). Считается, что некоторое время перед смертью он был соправителем отца.
 Ансельмо (ум. 999/1014), маркиз Восточной Лигурии, основатель рода маркграфов Салуццо.
 Оддоне (ум. до 991), маркиз Монферрато.

Вторая жена (ок. 961) — Герберга Иврейская (р. 945), дочь короля Италии Беренгара II. Детей не было.

Источники 
 Rinaldo Merlone, Prosopografia aleramica, BSBS, anno LXXXI 1983, secondo semestre. G.B. Moriondo, Monumenta Aquensia, I, Torino 1789, p. 289—294
 Molinari, Raoul (a cura di), La Marca Aleramica. Storia di una regione mancata, Umberto Soletti Editore, Baldissero d’Alba, 2008.

Ссылки 
 Monferrato, Saluzzo 
 Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato 

Алерамичи
Маркграфы Монферрата
Правители Европы X века